German Goo Girls
 Germanische Glaubens-Gemeinschaft
 East Texas Regional Airport, (kod IATA GGG)
 Giant Global Graph
 Guns, God and Government
 Gunnar Graps Group
 Great God Gentaro